Eric H. Houwink (1929–2005), niederländischer Chemiker
 Roelof Houwink (1897–1988), niederländischer Gummi-Chemiker
 Roelof Houwink (1869–1945), niederländischer Geflügelzüchter